zkratka TMA může znamenat:

 koncová řízená oblast
 trimethylamin